Leipäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Leipäsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,66, long 28,62),  (5 ha)
2. Leipäsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,41, long 27,99),  (0 ha)
3. Leipäsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,57, long 28,16),  (3 ha)
5. Leipäsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,57, long 27,71),  (0 ha)
7. Leipäsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,63, long 31,07),  (0 ha)
8. Leipäsaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand,  (0 ha)
9. Leipäsaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,35, long 30,02), 
10. Leipäsaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,35, long 30,27), 
11. Leipäsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,77, long 28,43),  (1 ha)
12. Leipäsaari (ö i Sarmijärvi, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar